Żyje się tylko dwa razy – powieść Iana Fleminga
 Żyje się tylko dwa razy – film z 1967 roku